Владимир Ергольский:
 Ергольский, Владимир Матвеевич (1840—1900) — государственный деятель, акмолинский вице-губернатор.
 Ергольский, Владимир Николаевич (1775—1836) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.